Alojzy Stolpe – polski kompozytor i pianista
 Alojzy Stolpe – polski aktor i śpiewak